Кута-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кута-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Чондон, Республика Саха (Якутия), координаты 70°58' с. ш. 139°15' в. д.
 Кута-Кюеле — озеро, в левобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 61°47' с. ш. 129°10' в. д.
 Кута-Кюеле — озеро, в левобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 61°58' с. ш. 129°12' в. д.

См. также 
 Кута-Кюель

Примечания